Forteresse peut correspondre à
 une place forte ;
 une ville fortifiée ;
 un fort de grande dimension ;
 une position aux échecs ;
 un groupe canadien de black metal.

Voir aussi